Ellis Corner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ellis Corner (Penobscot County, Maine)
 Ellis Corner (Somerset County, Maine)
 Ellis Corner (South Dakota), im Minnehaha County